Барон Пётр Ка́рлович У́слар (, д. Курово, Вышневолоцкий уезд, Тверская губерния — , там же) — русский военный инженер (генерал-майор), лингвист и этнограф. Один из крупнейших кавказоведов XIX века, автор грамматических описаний абхазского, чеченского, аварского, лакского, даргинского, лезгинского и табасаранского языков.

Член Кавказского отдела Императорского Русского географического общества (1851), член-корреспондент по разряду лингвистики Историко-филологического отделения Академии наук (1868).

Происхождение и семья 
Родился в 1816 году, в семье баронов фон Услар (Узлар), усадьба которых находилась в деревне Курово, Вышневолоцкого уезда, Тверской губернии (ныне Старое Курово Вышневолоцкого района); помимо Курова, Услары владели также деревнями Горбово и Наумово.

Дед — майор Карл фон Услар, уроженец Ганновера, приехал в Россию и поступил на военную службу в 1765 году; имение Курово было пожаловано ему Александром I. Отец — капитан Карл Карлович Услар, участник Отечественной войны 1812 года (умер в 1840 году). Мать — дочь коллежского асессора Вера Васильевна Чихачёва.

В семье было семеро детей: помимо Петра это старшая сестра Александра (1815) и младшие Сергей (1819), Елизавета (1820), Елена (1822), Мария (?) и Николай (1830). Сергей Карлович был убит в 22 года во время службы на Кавказе, Николай Карлович выучился на юриста, однако умер в 30 лет, потеряв зрение. Елена Карловна, в замужестве Фролова, затем Богданова, была подругой Е. А. Денисьевой — гражданской жены Ф. И. Тютчева.

П. К. Услар был женат на Софье Карловне Краббе, дочери генерала К. К. Краббе. Они поженились в 1839 году в азербайджанской Шуше; в 1843 году Софья Карловна умерла почти одновременно с их старшей дочерью Юлией.

Их младшая дочь Нина Петровна была замужем за Д. Д. Благово — титулярным советником и известным писателем и богословом; их дети — Варвара (1859) и Пётр (1861), умерший в младенчестве. В 1862 году Нина Петровна оставляет семью, Д. Д. Благово принимает монашество с именем Пимен. Впоследствии архимандрит Пимен был настоятелем русской посольской церкви в Риме, где и умер. Варвара Благово стала женой историка, профессора Казанского университета Д. А. Корсакова. От второго брака у Нины Петровны было ещё двое детей.

Образование и военная карьера 
П. К. Услар воспитывался сначала дома под руководством учителя Г. Миддендорфа, затем окончил 3-ю Санкт-Петербургскую гимназию (1833) и Главное инженерное училище (1836). По специальности — военный инженер.

В 1837 году командирован в Отдельный Кавказский корпус, где во время Кавказской войны начал службу в сапёрном батальоне. В 1839 году участвовал в экспедиции Головина в Южный Дагестан, в том числе принимал участие во взятии Ахты. Затем после женитьбы он почти на 10 лет оставляет Кавказ.

В 1840 году Услар поступает в Императорскую Военную академию в Санкт-Петербурге, по окончании которой назначается в Отдельный Сибирский корпус. В 1843—44 гг. состоит на службе в ОСК, принимает участие в экспедиции против мятежного султана Кенесары Касымова. Свои впечатления он излагает в анонимном очерке «Четыре месяца в Киргизской степи».

Затем Услар был командирован для составления военно-статистического описания Тверской и Вологодской губерний, которое продолжалось в 1845—49 гг. Участвовал в Венгерском походе 1849 года.

С 1850 года Услар вновь служит на Кавказе, где пробыл почти до самой своей смерти 25 лет, лишь ненадолго выезжая в родное имение (обычно на лето). Сначала он был командирован для военно-статистического описания Эриванской губернии. В Крымскую войну 1853—56 гг. начальник штаба Гурийского отряда Отдельного Кавказского корпуса. Затем в чине полковника служил в Кутаиси. С 1862 года — генерал-майор.

Награждён орденами Св. Анны 3-й ст. с бантом (1849) и 1-й ст. с мечами (1867), Св. Владимира 4-й ст. с бантом (1854) и 3-й ст. с мечами (1857), Св. Георгия 4-й ст. за 25 лет службы (1855), Св. Станислава 1-й ст. (1865).

Ещё в 1865 году Услар жалуется А. П. Берже на «крайнее расстройство здоровья и в особенности зрения», а в 1871 году он пишет: «Здоровье мое совершенно разрушено — не занятиями, а весьма вредным для меня климатом Каспийского прибрежья». Весною 1874 года Услар, уже серьёзно больной, окончательно возвращается из Дагестана в своё имение, где умирает летом 1875 года. По воспоминаниям дочери, несколько дней до смерти он бредил и «громко говорил, беспрестанно призывая горцев, с которыми занимался в Шуре, особенно Казанфера».

Похоронен в селе Осечно, где находилась приходская Троицкая церковь и кладбище.

Изучение языков и народов Кавказа 

Первым кавказским сочинением П. К. Услара стало «Военно-статистическое обозрение Эриванской губернии» (составлено в 1850 году). В 1851 году он вошёл в число первых 16 действительных членов Кавказского отдела Императорского Русского географического общества, созданного по ходатайству наместника Кавказа М. С. Воронцова. В 1856 году назначен начальником штаба при Кутаисском генерал-губернаторе А. И. Гагарине, вскоре убитом местным князем Дадишкилиани.

В 1858 году на Услара было возложено составление истории Кавказа. Он начинает очерк древнейшей истории Кавказа, который дорабатывает в последующие годы (опубликован уже после его смерти). Видя в языке надежнейший источник истории народа, Услар обращается к изучению языков. Исследование горских языков он начал с западнокавказской семьи — с черкесского, убыхского и абхазского. По первым двум было собрано мало материала и краткие заметки о черкесском и убыхском были опубликованы лишь после смерти Услара (вместе с его очерком сванской грамматики, также небольшим по объёму). Более подробно изучался абхазский язык, работа над грамматикой которого была начата в 1861 году в Сухуме и продолжена в 1862 году в Тифлисе; за сравнительно короткое время исследователю удалось разобраться в структуре одного из самых сложных кавказских языков и разработать его азбуку (на основе бзыбского наречия).

Уже в 1861 году Услар разрабатывает «Кавказскую азбуку» для записи бесписьменных горских языков — за основу он берёт принцип грузинской азбуки, но с русскими буквами и добавлениями, частично использовав буквы из осетинского алфавита Андрея Шёгрена.

В 1862 году Услар также посещает Нальчик вместе с кабардинским писателем Умаром Берсеевым. Они создают кабардинскую азбуку на русской основе (эта работа была завершена местным просветителем Кази Атажукиным, составившим и издавшим в 1865 году кабардинский букварь).

В том же году Услар принимается за изучение чеченского языка: он обращается в Главный штаб Кавказской армии с просьбой вызвать в Тифлис двух чеченцев, по возможности знакомых с русской грамотой, и в марте туда прибывают прапорщик милиции Кеди Досов и мулла Янгулбай Хасанов. Затем занятия переносятся в крепость Грозную, где в июне была открыта временная школа, в котором в течение шести недель мулла Янгулбай проводил занятия по чеченской грамоте для 25 учеников, не говоривших по-русски. По прошествии этого времени все ученики научились писать и читать по-чеченски, а Услар смог завершить чеченскую грамматику; впоследствии Кеди Досов составил чеченский букварь на основе того способа записи, который предложил Услар.

Отлитографированные автором монографии «Абхазский язык» и «Чеченский язык» были направлены академику А. А. Шифнеру, который представил их на конкурс в Академию наук, и в 1863 году Услар был удостоен за эти сочинения Демидовской премии (в половинном размере). В первых двух грамматиках уже сложился общий план описания, который был использован автором в последующих работах: вначале, после общих сведений о языке, рассматривалась азбука (на основе русского алфавита с добавлением особых знаков), затем шло описание частей речи, отдельные разделы составляли образцы текстов (пословицы, песни, сказки), и завершалась монография сборником слов (с указанием основных грамматических форм и примерами сочетаний и предложений).

С 1863 года Услар поселяется в Темир-Хан-Шуре и приступает к изучению дагестанских языков, начиная с аварского — наиболее распространённого языка в Дагестане. В основу было положено хунзахское наречие как более доступное для исследования; всё лето Услар проводит в селении Гуниб. Консультантом учёного был Айдемир Чиркеевский, который был охарактеризован Усларом как «не только усердный, но и в высшей степени даровитый сотрудник», от деятельности которого «на поприще дагестанского языкоизучения наука вправе ожидать в будущем драгоценных приношений». Действительно, в 1867 году в Темир-Хан-Шуре был издан сборник «Аварские сказки и песни, собранные Айдемиром Чиркеевским»; однако в 1871 году Айдемир бежал в Турцию и, по всей видимости, в Дагестан более не возвращался.

Осенью того же 1863 года, ещё не отлитографировав аварскую грамматику, Услар принимается за исследование лакского («казикумухского») языка. В письме к академику А. Шифнеру он сообщает: «Теперь приступаю к языку казыкумухскому, потом употреблю недели четыре на язык Арчи. Далее займусь наречиями Даргя, из которых самый чистый есть — ураклинский». В том же письме Услар прилагает заметки о грамматическом строе арчинского языка, сделанные им «в продолжении одного утра, проведенного с арчинцами». В 1864 году лакская грамматика была готова, а в 1865 году отлитографирована. Вслед за лакским языком П. Услар изучает один из диалектов даргинской группы — «хюркилинский» (известен также как гирканский, гиркалинский, ураклинский, урахинский), грамматика которого была отлитографирована им в 1867 году. Название языка было выбрано по местному названию одного из наиболее многолюдных сёл (Хюркила / Хӏурхъила; ныне селение Урахи Сергокалинского района).

13 декабря 1868 года Услар становится членом-корреспондентом по разряду лингвистики Историко-филологического отделения Академии наук. В 1871 году он заканчивает исследование лезгинского («кюринского») языка; в роли консультанта выступил «природный кюринец по имени Ганазфер, из аула Мамрачар, человек даровитый и трудолюбивый»; в феврале 1872 года отлитографированная лезгинская грамматика отослана академику Шифнеру.

Последним языком, который исследует Услар, явился табасаранский язык, к изучению которого он приступил в 1870 году, отмечая, что «из всех дагестанских языков табасаранский представил наиболее затруднений». Затруднения эти заключались прежде всего в том, что исследователь долгое время не мог подыскать пригодного информанта: «Почти год уже, как я приступил к исследованию табасаранского языка, — пишет Услар Шифнеру в сентябре 1871 года, — но принужден беспрестанно менять руководителей… в них не удаётся мне развить хоть какое-либо грамматическое понимание». Сбор материала в Табасаране производился в Ерси (ауле с азербайджанским населением, но с резиденцией уездного начальника), куда вызывались информанты из табасаранских аулов. Обработку табасаранского материала Услар частично вел в Темир-Хан-Шуре, административном центре Дагестанской области, в основном же — в родовом имении, куда он обычно уезжал на лето с накопленным материалом.

Судьба научного наследия 
П. К. Услар внёс огромный вклад в документацию бесписьменных кавказских языков и явился стихийным основателем методики полевых исследований.

Описания кавказских языков Услар мыслил в виде серии монографий «Caucase polyglotte», охватывающей все основные языки «кавказского семейства». Ознакомлению учёного мира и специалистов с работами Услара в значительной мере способствовал академик А. А. Шифнер — один из первых исследователей кавказских языков. Отлитографировав очередную свою грамматику, Услар посылал её Шифнеру, который делал сообщения о работах Услара в Петербургской Академии наук. Грамматики Услара были переизложены Шифнером на немецком языке и изданы в Бюллетенях (Mémoires) Академии наук.

В конце 1880-х гг. монографии Услара по кавказским языкам, за исключением грамматики табасаранского языка, были изданы типографским способом Управлением Кавказского учебного округа. К некоторым монографиям приложены отдельные статьи и письма, в которых представлен материал о ходе работы над изучаемыми языками и трудностями, с которыми Услар он встречался при исследовании языков.

Монография о табасаранском языке осталась незавершенной, хотя уже был отлитографирован заглавный лист и алфавит. Дочь покойного отослала рукопись табасаранской грамматики, а также все лингвистические и нелингвистические заметки и даже черновые бумаги отца академику Шифнеру. Однако тот до своей смерти в 1879 году не успел заняться последней монографией Услара, и она оставалась неизданной более 100 лет. Лишь в 1953—54 гг. табасаранская грамматика была подготовлена к печати в Тбилиси дагестановедом А. А. Магометовым (весь текст грамматики Услара был переписан им от руки) и опубликована в 1979 году с его комментариями и дополнениями. В том же году А. А. Магометов издал также монографию о жизни и деятельности Услара.

Много сделал Услар и для практического распространения грамотности среди горцев, носителей бесписьменных языков. С составления азбуки на родном языке начиналась работа над любой грамматикой. Принимая во внимание, что «бóльшая часть горских народов находится почти в непрерывных сношениях с русскими» и, вместе с тем, чтобы облегчить для горцев усвоение русской грамотности, Услар приходит к выводу о необходимости в основу горских алфавитов положить начертания русских букв с соответствующими добавлениями. (Русские буквы ъ, ь, и, й, э, ю, я, ы были исключены из алфавита, зато были добавлены латинские j, h и q.) При этом Услар полагал, что сочетания двух букв для выражения одного звука составляют явное несовершенство алфавита, поэтому для обозначения особых звуков он употреблял грузинские или им самим придуманные буквы.

Услар был инициатором создания в горных сёлах светских школ, где обучение велось бы на родном языке. На основе азбуки Услара было издано несколько букварей нахско-дагестанских языков (чеченский, лакский, аварский), хотя в целом программа обучения местных жителей грамоте на родном языке в то время, к сожалению, так и не была реализована.

Память 
 В Сухуме недалеко от Абхазского государственного университета находится улица Услара.
 В 2012 году сообщалось, что в селе Мамрач Сулейман-Стальского района Дагестана в рамках реализации Программы по сохранению, изучению и развитию родного языка будет установлен бюст Услара.
 В 2016 году прошёл ряд мероприятий в честь 200-летия учёного. С 12 по 14 апреля в Абхазском институте гуманитарных исследований была проведена 60-я итоговая научная сессия, посвящённая 200-летию Услара. С 3 по 5 июня в дагестанском Институте языка, литературы и искусства прошла конференция «Кавказские языки: генетико-ареальные связи и типологические общности» памяти Услара. 1 сентября на кладбище в селе Осечно состоялась панихида и освящение надгробного креста на могиле учёного, а 2 и 3 сентября в Вышнем Волочке прошли Вышневолоцкие краеведческие чтения, посвящённые 500-летию прихода Богоявленского собора Вышнего Волочка и 200-летию со дня рождения Услара. С 28 по 30 ноября Школа лингвистики ВШЭ и Институт языкознания РАН провели международную конференцию памяти Услара, посвящённую аргументной структуре и залогоподобным конструкциям в языках Кавказа.

Отзывы 
 Л. П. Загурский:

 А. А. Магометов:

 А. Е. Кибрик:

Высказывания 
(Цитируются по книге: Магометов А. А. П. К. Услар — исследователь дагестанских языков. Махачкала, 1979.)

 О языке как источнике истории народа:

 О богатстве кавказских языков:

 О генетической общности кавказских языков:

 О важности публикации текстов на родных языках:

 О важности работы с носителями языка:

Основные труды 

 Услар П. К. Древнейшие сказания о Кавказе // Сборник сведений о кавказских горцах. Вып. X. Тифлис, 1886. — LXXXIII с. + 581 с.

«Этнография Кавказа. Языкознание» 
 Услар П. К. Этнография Кавказа. Языкознание. Абхазский язык, Тифлис, 1887. — XV с. + 193 с. + 120 с. (Переизд.: Сухум, 2002.)
 Услар П. К. Этнография Кавказа. Языкознание. II. Чеченский язык, Тифлис, 1888. — 52 с. + 246 с. + 117 с.
 Услар П. К. Этнография Кавказа. Языкознание. III. Аварский язык, Тифлис, 1889. — 242 с. + 275 с. + 20 с.
 Услар П. К. Этнография Кавказа. Языкознание. IV. Лакский язык, Тифлис, 1890. — 42 с. + 422 с. + 14 с.
 Услар П. К. Этнография Кавказа. Языкознание. V. Хюркилинский язык, Тифлис, 1892. — 497 с.
 Услар П. К. Этнография Кавказа. Языкознание. VI. Кюринский язык, Тифлис, 1896. — 639 с.
 Услар П. К. Этнография Кавказа. Языкознание. VII. Табасаранский язык. Тбилиси, 1979. — 1072 с.

Военно-статистическое обозрения 
 Военно-статистическое обозрение Российской империи. Т. 4. Ч. 1: Тверская губерния / Сост. Ген. штаба штабс-кап.: Услар и фон-Минстер. Санкт-Петербург, 1848.
 Военно-статистическое обозрение Российской империи. Т. 2. Ч. 3: Вологодская губерния / Сост. Ген. штаба кап. Услар. Санкт-Петербург, 1850.
 Военно-статистическое обозрение Российской империи. Т. 16. Ч. 6: Эриванская губерния / Сост. Ген. штаба кап. Услар. Санкт-Петербург, 1853.

Статьи и заметки 
 Услар П. К. Равнины Эриванской губернии; Взгляд на Эриванскую губернию в гидрографическом отношении и обозрение реки Аракса // Записки Кавказского отдела Русского географического общества. Кн. I. Тифлис, 1852.
 <Без подписи.> Об исследовании кавказских языков // Кавказ. 1862. № 49, № 50.
 <Без подписи.> Нечто об азбуках Кавказских горцев // Кавказ. 1863. № 20.
 Услар П. К. Кое-что о словесных произведениях горцев // Сборник сведений о кавказских горцах. Вып. I. Тифлис, 1868.
 Услар П. К. <Заметка об изучении убыхского языка> // Кавказ. 1868. № 113.
 Услар П. К. Начало христианства в Закавказье и на Кавказе // Сборник сведений о кавказских горцах. Вып. II. Тифлис, 1869.
 Услар П. К. О распространении грамотности между горцами // Сборник сведений о кавказских горцах. Вып. III. Тифлис, 1870.
 Услар П. К. Характеристические особенности кавказских языков // Сборник сведений о кавказских горцах. Вып. IX. Тифлис, 1876.
 Услар П. К. Гурийский отряд в 1855 году // Кавказский сборник. T. 5. Тифлис, 1880. (Текст)
 Услар П. К. О колхах // Записки Кавказского отдела Русского географического общества. Кн. XIV, вып. 2. Казань, 1891.

Письма 
 Письма П. К. Услара // Услар П. К. Этнография Кавказа. Языкознание. II. Чеченский язык, Тифлис, 1888.
 Письма П. К. Услара к А. А. Шифнеру // Услар П. К. Этнография Кавказа. Языкознание. IV. Лакский язык, Тифлис, 1890.
 Неизданные письма П. К. Услара (Публикация А. А. Магометова) // Мацне (Вестник. Орган отделения общественных наук Академии наук Грузинской ССР). 1968. № 5. С. 193—210.

Литература 
 
 Бекоева Т. А. Роль П. К. Услара в развитии школы и просвещения горских народов Северного Кавказа. Дисс. … канд. педаг. наук. Владикавказ, 1998.
 Бекоева Т. А. П. К. Услар о проблемах образования и воспитания горских народов Северного Кавказа: Учеб.-метод. пособие. Владикавказ, 1999. — 53 с.
 Бекоева Т. А. Просветительско-педагогические идеи П. К. Услара. Владикавказ, 2000. — 159 с.
 Бекоева Т. А. Видный просветитель Северного Кавказа второй половины XIX века П. К. Услар. Владикавказ, 2008. — 155 с.
 
 Габуниа З. М. Русская лингвистическая наука в становлении и развитии кавказского языкознания, Владикавказ, 2011. — 518 с. раздел Услар П. К. с.10-101.
 Габунина З. Генерал Услар и Кавказские языки // Эхо Кавказа. -1992. - № 1. – С. 24-25.
 
 Гаджиев А.-Г. С. Пётр Карлович Услар — выдающийся кавказовед: К 150-летию со дня рождения. Махачкала, 1966. — 25 с.
 Гюльмагомедов А. Г., Гюльмагомедов Г. А. Труды П. К. Услара по дагестанским языкам и современная лингвистика // Вестник Дагестанского научного центра. 2008. № 32. С. 70—73.
 Загурский Л. П. Пётр Карлович Услар и его деятельность на Кавказе // Сборник сведений о кавказских горцах. Вып. X. Тифлис, 1881.
 
 Магометов А. А. Неизданная монография П. К. Услара о табасаранском языке // Вопросы языкознания. 1954. № 3.
 Магометов А. А. П. К. Услар как крупнейший кавказовед и лингвист (к 150-летию со дня рождения) // Известия АН СССР. СЛЯ. 1966. Вып. 5. С. 377—385.
 Магометов А. А. П. К. Услар — исследователь дагестанских языков. Махачкала, 1979. — 100 с.
 Рашидова Г. Р. Дагестан в художественной публицистике П. К. Услара. Дисс. … канд. филол. наук. Махачкала, 2007.
 
 Чикобава А. С. П. Услар и вопросы научного изучения горских иберийско-кавказских языков // Иберийско-кавказское языкознание. VII. Тбилиси, 1955.

Примечания

Ссылки 
 
 Кибрик А. Е. Услар Петр Карлович — Энциклопедия «Кругосвет»
 
 Услар Петр Карлович (фрагмент гравюры, Пожалостин)
 (программа ЧГТРК «Грозный», 2014)
 (2016)
 Юрий Анчабадзе: «Услар отстаивал внедрение национальных языков в кавказских школах»
 Бела Шавхелишвили. «Чеченский язык» П. К. Услара и его значение для исследования нахских языков и кавказоведения в целом
 Азиз Мирзабеков. Петр Карлович Услар и его монография «Кюринский язык»
 Никита Благово. Рыцарь кавказской лингвистики

Лингвисты Российской империи
Кавказоведы Российской империи
Выпускники Санкт-Петербургской 3-й гимназии
Члены Русского географического общества до 1917 года
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Генерал-майоры (Российская империя)
Участники Кавказской войны
Участники Венгерской войны
Участники Крымской войны
Лауреаты Демидовской премии
Даргиноведы